Glossopteris steht für:

 eine Gattung der Glossopteridales, einer Ordnung der ausgestorbenen Pflanzengruppe der Samenfarne
 Glossopteris-Flora, Pflanzenwelt des Gondwana-Kontinents zur Zeit des Perm
 Mount Glossopteris, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika